Als Kathedrale von Alba Iulia werden bezeichnet
 die römisch-katholische Michaelskathedrale, siehe Kathedrale St. Michael (Alba Iulia)
 die rumänisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskathedrale von Alba Iulia